Gaby est un prénom épicène, diminutif de  ou de Gabrielle, souvent utilisé comme pseudonyme. C'est aussi un nom de famille et un nom de lieu.

Anthroponyme 
Le prénom Gaby existe aussi sous la forme Gabi. 
 Gaby : 
 Gabi : 

 Gaby (Gérard Guéro), auteur de bande dessinée ;
 Gaby, photographe québécois ;
 Gaby, marque déposée et pseudonyme de Gabriel Artaud, photographe et éditeur français de cartes postales de Nantes ; 
 Gabi, auteur de bande dessinée espagnol.

Œuvres 

 Gaby oh Gaby, tube d'Alain Bashung de 1980 ;
 Gaby, film américain de Curtis Bernhardt sorti en 1956, avec Leslie Caron ;
 Gaby, film de Luis Mandoki de 1987, avec Liv Ullmann.

Toponyme 

 Gaby, commune italienne de la Vallée d'Aoste.

Voir aussi 
 
 
 

Prénom épicène